Nagbingou peut désigner :
 Nagbingou, la commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso, 
 Nagbingou, la commune rurale et le chef-lieu du département de Nagbingou au Burkina Faso, 
 Le département de Nagbingou dont la ville éponyme est le chef-lieu.
 Nagbingou II, la commune rurale située dans le département de Nagbingou au Burkina Faso,